Beleg van Tyrus (724–720 v.Chr.) door de Assyriërs onder Salmanasser V en Sargon II
 Beleg van Tyrus (701 v.Chr.) door de Assyriërs onder Sennacherib
 Beleg van Tyrus (671 v.Chr.) door de Assyriërs onder Esarhaddon
 Beleg van Tyrus (663 v.Chr.) door de Assyriërs onder Assurbanipal
 Beleg van Tyrus (586–573 v.Chr.) door de Babyloniers onder Nebukadnezar II
 Beleg van Tyrus (332 v.Chr.) door Alexander de Grote
 Beleg van Tyrus (314–313 v.Chr.)
 Beleg van Tyrus (996-998) door de Fatimiden
 Beleg van Tyrus (1111–1112) door Kruisvaders onder Boudewijn I van Jeruzalem
 Beleg van Tyrus (1124) door de Venetiërs
 Beleg van Tyrus (1187) door Saladin
 Beleg van Tyrus (1291)